Secretary (filme) - comédia de 2002

Localidades

Secretary (Maryland)

Desambiguação